Телесериалы, связанные с Шерлоком Холмсом:

 «Приключения Шерлока Холмса» — цикл из 14 фильмов, снятых между 1939 и 1946 годами с участием Бэйзила Рэтбоуна и Найджела Брюса.
 «Шерлок Холмс» (англ.) — американский телесериал 1954 года
 «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — цикл советских телефильмов 1979—1986 годов режиссёра Игоря Масленникова.
 «Приключения Шерлока Холмса» — британский телесериал, снятый Granada Television в 1984—1994 годах.
 «Шерлок» — британский телесериал компании Hartswood Films.
 «Шерлок Холмс» — российский телесериал 2013 года.